Il doppio  dello  Shanghai Masters 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Julien Benneteau e Jo-Wilfried Tsonga erano i detentori del titolo, ma Benneteau non ha partecipato a causa di un infortunio al polso sinistro.
Tsonga in coppia con Michaël Llodra è stato eliminato nel 1º turno da Novak Đoković e Jonathan Erlich.

Jürgen Melzer e Leander Paes hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski per 7-5, 4-6, [10-5].

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Jürgen Melzer /  Leander Paes (campioni)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale) 
 František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale) 
 Wesley Moodie /  Dick Norman (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2010
ATP World Tour 2010